Forschungsreaktor Garching bezeichnet:
 Forschungsreaktor München
 Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (Forschungsreaktor München II)